Directiva marc de l'aigua, directiva europea
 DMA Design, empresa desenvolupadora de videojocs ubicada a Edimburg, Escòcia
 Dimetilamina, producte químic
 DMA (informàtica), mètode d'accés a la memòria RAM d'un microprocessador